Amerikai Egyesült Államok
Bowdoinham (város, Maine)
Bowdoinham (statisztikai település, Maine)